Навро́цький — українське прізвище. Жіноча форма — Навроцька.

Відомі носії 

 Навроцький Борис Олексійович (1894—1943) — український літературознавець.
 Навроцький Василь Васильович (1851—1911) — російський дворянин, одеський видавець, меценат.
 Навроцький Василь Корнійович (1897—1975) — український гігієніст, академік АМН СРСР.
 Навроцький Василь Миколайович (1929—2002)— український живописець.
 Навроцький Володимир Володимирович (1928—2014) — доктор медичних наук.
 Навроцький Володимир Миколайович (1875 — † ?) — полковник Армії УНР.
 Навроцький Володимир Михайлович (1847—1882) — економіст, статистик і публіцист.
 Навроцький В'ячеслав Олександрович ( 1956) — український правознавець, доктор юридичних наук.
 Навроцький Григорій Емануїлович (1902—1971) — контрадмірал
 Навроцький Григорій Миколайович (1833—1907) — державний і громадський діяч, меценат, благодійник, почесний громадянин м. Ромни.
 Навроцький Максим Петрович (* 2000) — український футболіст, центральний нападник кременчуцького «Кременя».
 Навроцький Михайло (1884—1937) — український педагог, громадсько-освітній діяч, військовик (офіцер УГА).
 Навроцький Михайло Карпович (1919—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Навроцький Олександр Олександрович (1823—1892) — український громадсько-політичний і культурний діяч, поет і перекладач, член Кирило-Мефодіївського братства.
 Навроцький Олексій Ігорович (1958—2008) — український науковець, професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
 Навроцький Осип (1890—1972) — український політичний діяч.
 Навроцький Павло Якимович (1900—1942) — радянський військовий діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Навроцький Сергій Петрович — редактор комунальної організації «Редакція Барського районного ефірного радіомовлення» (Вінницька область), заслужений журналіст України
 Навроцький Сигізмунд Францевич (1903—1976) — радянський і український кінорежисер, сценарист.
 Навроцький Степан (1922—1944) — український стигматик, що був обдарований усіма Христовими Ранами.

Жінки 
{{#ifexist:Навроцька|}}
 Навроцька Ісидора Андріївна (1858—1952) — українська письменниця.
 Навроцька Ольга Володимирівна (1974) — український дизайнер, режисер, фотограф, стиліст, письменниця та власниця бренду NAVRO.

Примітки